Jan Žižka může být:

 Jan Žižka z Trocnova († 1424) – český husitský hejtman a vojevůdce
 Jan Evangelista Žižka – český právník
 Jan Žižka (bubeník) (1954–2022) – český bubeník, manžel zpěvačky Olivie Žižkové
 Jan Žižka (genetik) (1932–2013) – český lékař, genetik
 Jan Žižka (lékař) (* 1968) – český lékař, radiolog a vysokoškolský pedagog
 Jan Žižka (odbojář) (1907–1943) – člen KSČ, instruktor ilegálního ÚV KSČ, člen protinacistického odboje
 Jan Žižka (pedagog) (1957–2020) – vysokoškolský pedagog
 Jan Žižka (politik) (* 1944) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Jan Žižka (sběratel) († 1945) – český bibliofil a sběratel
 Jan von Zellen, občanským jménem Jan Žižka –  americký kytarista českého původu
 Vratislav Jan Žižka (1926–2011) – český grafik, malíř a astrolog

v umění
 Jan Žižka (film, 1956) –  český film režiséra Otakara Vávry z roku 1956
 Jan Žižka (film, 2022) –  český film režiséra Petra Jákla z roku 2022
 Jan Žižka (Alois Jirásek) – divadelní hra Aloise Jiráska

ostatní
 Důl Jan Žižka – zaniklý hnědouhelný důl v Chomutově

Související články 
 Žižkové z Trocnova
 Žižkov
 Žižkův dub